Stedingk ist der Familienname von

 Anke Stedingk (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Curt von Stedingk (1746–1837), schwedischer Feldmarschall und Diplomat
 Victor von Stedingk (1751–1823), schwedischer Generaladmiral

Siehe auch:
 Steding